Народный писатель — высшее почётное звание, присваивающееся писателям за выдающиеся заслуги в развитии литературы.
 Народный писатель Азербайджана
 Народный писатель Башкортостана
 Народный писатель Беларуси
 Народный писатель Казахской ССР
 Народный писатель Киргизской ССР / Народный писатель Кыргызской Республики
 Народный писатель Латвийской ССР
 Народный писатель Литовской ССР
 Народный писатель Республики Марий Эл
 Народный поэт (писатель) Республики Дагестан
 Народный писатель Республики Татарстан
 Народный писатель Таджикистана
 Народный писатель Чувашской Республики
 Народный писатель Эстонской ССР

См. также 
 Народный артист

Почётные звания в литературе